Garhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Garhammer (* 1951), deutscher katholischer Theologe
 Josef Garhammer (* 1937), deutscher Orgelbauer